Restostitis (von Ostitis = Entzündung des Knochens) ist ein Begriff aus der Alternativmedizin und alternativen Zahnheilkunde. Er bezeichnet einen krankmachenden Fokus, der im Kieferknochen nach Zahnextraktionen entstehen bzw. verbleiben soll, als Ursache für vielfältige Beschwerden im ganzen Körper. Es soll sich um Granulationsgewebe handeln. Im Gegensatz zu medizinischen Entitäten wie Parodontitis oder Osteomyelitis kann eine Restostitis nur mit alternativmedizinischen Methoden wie Kinesiologie oder Elektroakupunktur gefunden und beurteilt werden, weil die Diagnose in Wirklichkeit nicht existiert. Die so festgestellten Herde werden in der Regel zum Leid des Patienten operiert. Die unteren Backenzähne sollen besonders betroffen sein.

Röntgenologische Zeichen, die von den Verfechtern des Konzepts gelegentlich angeführt werden, sind in der Regel rein röntgenoptische Phänomene. Das Konzept von "Störherden", die über sogenannte Meridiane "energetische" Fernwirkungen entfalten, erinnert zwar vage an historische Konzepte aus der traditionellen Medizin, ist jedoch neuzeitlich. Wissenschaftliche Arbeiten im Sinne der evidenzbasierten Medizin sind bisher nicht publiziert worden.

Quellen und Einzelnachweise 

Alternativmedizin